Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna – francuska partia polityczna, dawniej Forum Socjalnych Republikanów
 Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna – salwadorska partia polityczna